Йехуд-Моноссон () — объединённый муниципалитет города Йехуд и соседнего поселения Неве-Моноссон в центральной части Израиля, созданный их муниципальным объединением в 2003 году. Йехуд — это город, в то время как Неве-Моноссон является поселением.

Слияние 
По условиям слияния, Неве-Моноссон остался с высоким уровнем автономии и с собственной местной администрацией. Неве-Моноссон был предоставлен статус боро министром внутренних дел в 2005 году в рамках реализации плана слияния.

Население

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт администрации Неве Моноссон

Примечания 

Города Израиля